Der Name Petronia bezeichnet:

 das römische Geschlecht der Petronia, siehe Petronius und Petronier
 das Lex Petronia, ein römisches Gesetz aus dem 1. Jahrhundert n. Chr.
 Petronia (Frau des Vitellius), Tochter des Publius Petronius, Gattin des Kaisers Vitellius und des Gnaeus Cornelius Dolabella
 den Petronia amnis, einen Wildbach im antiken Rom
 die Gattung der Steinsperlinge, zu der insgesamt fünf vorwiegend in Afrika vorkommende Arten zählen

Siehe auch:
 Petronio